9-я церемония вручения наград премии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 2003 год состоялась 4 февраля 2004 года в отеле The Dorchester, Лондон, Великобритания.

Список лауреатов и номинантов

Несколько наград

Несколько номинаций

Примечания

Ссылки 
 
 

2004
События 4 февраля
Февраль 2004 года
Кинопремии 2004 года
2004 год в Лондоне